

Товарищеский матч

Отборочный матч в группе VII чемпионата мира

Товарищеский матч

Отборочный матч в группе VII чемпионата мира

Отборочный матч в группе VII чемпионата мира

Товарищеский матч

Отборочный матч в группе VII чемпионата мира

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1961

Футбол в СССР в 1961 году
1961